

Cinema 
 Faccia a faccia (Licem u lice) – film del 1963 diretto da Branko Bauer
 Faccia a faccia – film del 1967 diretto da Sergio Sollima
 Faccia a faccia (The Kid) – film del 2000 diretto da Jon Turteltaub

Musica 
 Faccia a faccia/Feelings Come and Go – singolo di Heather Parisi del 1989
 Faccia a faccia – album di Heather Parisi del 1989
 Faccia a faccia – album dei Klasse Kriminale del 1991

Radio 
 Faccia a faccia – programma radiofonico di Rai Radio 3 in onda dalle 10:15 alle 10:45, all'interno del contenitore Il terzo anello, condotto ogni settimana da vari giornalisti italiani

Televisione 
 Faccia a faccia (Vis à Vis), episodio della quarta stagione di Star Trek: Voyager
 Faccia a faccia (Blind Spot) – episodio della prima stagione di Homeland - Caccia alla spia
 Faccia a faccia (Don't You Feel Me) – episodio della sesta stagione di True Blood
 Faccia a faccia – talk show politico e di attualità condotto dal 2016 da Giovanni Minoli su LA7